Wielobój indywidualnie był jedną z konkurecji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1932 r. Zawody zostały rozegrane w dniach 8–10 sierpnia 1932 r.
W skład wieloboju indywidualnego wchodziły następujące konkurencje:
 ćwiczenia na koniu z łękami
 ćwiczenia na kółkach
 ćwiczenia na drążku
 ćwiczenia na poręczach
 skok przez konia
Każdy z zawodników wykonywał układ obowiązkowy i dowolny (w skoku przez konia wykonywano dwa skoki obowiązakowe i dwa dowolne). Uzyskane punkty w poszczególnych konkurencjach dzielono przez dwa, jedynie w skoku przez konia punkty dzielono przez cztery. 
SUma tak uzyskanych punktów była wynikiem uzyskanym w wieloboju.

Bibliografia 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932